Космические войска:
 Космические войска
 Космические силы (сериал)

См. также 
 Космические силы США